O FC Lugano (Football Club Lugano) é um clube de futebol suíço. Sua sede fica na cidade de Lugano. 

Suas cores são o preto e o branco. E seu estádio é o Stadio Cornaredo, em Lugano, com capacidade para 15.000 pessoas.

História 
A equipe foi fundada em 1908, com o nome de FC Lugano. Foi refundado em 2004, recebendo o nome de AC Lugano. Em 2008 recuperou seu nome original, FC Lugano.

Títulos

Swiss Super League - 1938, 1941, 1949 

Swiss Cup - 1931, 1968, 1993 

Challenge League - 1954, 1961, 1964, 2015

Elenco atual
Atualizado em 21 de agosto de 2019.

Treinadores

 Béla Volentik (1947–50)
 Tullio Grassi (1951–52)
 Béla Volentik (1952–53)
 Béla Sárosi (1953–55)
 Ragnar Larsen (1957–58)
 Tullio Grassi (1959–60)
 György Sárosi (1962–63)
 Albert Sing (1970–71)
 Otto Luttrop (1971–73), (1973–74)
 Alfredo Foni (1974–75), (1976–77)
 Oscar Massei (1977–79)
 Istvan Szabo (1979–80)
 Antun Rudinski (1980–81)

 Otto Luttrop (1983–85)
 Karl Engel (1992–94), (1997–98)
 Enzo Trossero (1999)
 Giuliano Sonzogni (1999–00)
 Pierluigi Tami (2002–03)
 Vladimir Petković (2004–05)
 Simone Boldini (2007–10)
 Marco Schällibaum (2010–11)
 Francesco Moriero (2011–12)
 Raimondo Ponte (2012–13)
 Sandro Salvioni (2013)
 Zdeněk Zeman (2015–16)
 Abel Braga (2021)

Ligações externas
 Página Oficial 

Football Club Lugano
Clubes de futebol fundados em 2004